Розмарі Касалс і Біллі Джин Кінг були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Енн Джонс з рахунком 3–6, 6–4, 7–5.

Сіяні пари 

  Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)
  Марія Буено /  Ненсі Річі (3 коло)
  Франсуаза Дюрр /  Енн Джонс (фінал)
  Леслі Боурі /  Джуді Тегарт (півфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір